Aladino – nome proprio di persona italiano maschile
 Aladino – personaggio de Aladino e la lampada meravigliosa, novella contenuta nella raccolta Le mille e una notte
 Aladino – personaggio del poema Gerusalemme Liberata
 Aladino – serie di apparecchi telefonici distribuiti da Telecom Italia
 Aladino – progetto italiano di musica dance attivo durante gli anni novanta
 Aladino – film d'animazione del 1992

Pagine correlate 
 Aladdin
 Aladin